Il doppio del torneo di tennis Singapore Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jim Thomas e Laurence Tieleman che hanno battuto in finale James Holmes e Andrew Painter 6-3, 3-6, 7-6.

Teste di serie 

 Sebastián Prieto /  André Sá (primo turno)
 Neville Godwin /  Myles Wakefield (quarti di finale)

 Álex López Morón /  Óscar Ortiz (primo turno)
 Andrej Čerkasov /  Maks Mirny (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Singapore Challenger 1998